

Persone
Andrea Lazzari – calciatore italiano
Antonio Lazzari (1798-1834) – incisore veneziano 
Antonio Lazzari – geologo italiano del XX secolo
Costantino Lazzari – politico italiano del XIX e XX secolo
Dionisio Lazzari – architetto e scultore italiano del XVII secolo
Flavio Lazzari – calciatore italiano
Luigi Lazzari – politico italiano
Manuel Lazzari – calciatore italiano
Marino Lazzari – critico d'arte italiano del XIX secolo

Altro 
 Lazzari, o lazzaroni, classe sociale della Napoli del XVII-XIX secolo, costituita da giovani dei ceti popolari.
 Lazzari – cognome 
 Lazzari – marchio di proprietà della Foppa Pedretti S.p.A.

Pagine correlate
Lazari
Lazzaro